Mærsk Mc-Kinney Møller er navnet på flere forskellige ting, blandt andre:
 Mærsk Mc-Kinney Møller - dansk skibsreder og administrerende direktør i A.P. Møller-Mærsk A/S
 Mærsk Mc-Kinney Møller (skib)
 Mærsk Mc-Kinney Møller (familie)
 Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet